James Henry Jones ist der Name folgender Personen:

 James Henry Jones (1830–1904), US-amerikanischer Politiker (Texas), siehe James H. Jones
 James Henry Jones (1836–1911), US-amerikanischer Politiker (Mississippi), siehe J. H. Jones